Acidi dioici – in Chimica, acidi organici di-carbossilici.
 Dioico – in Botanica, riproduzione sessuata delle piante.